Кунгур — сословие пришлых людей, не имевших земли, допускаемых башкирами-вотчинниками к заселению на своих вотчинных землях.

Населённые пункты 
 Кунгур — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Кунгур — город в Пермском крае, административный центр Кунгурского района.
 Кунгур — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Кунгур — деревня в Увинском районе Удмуртии.

Железнодорожные станции 
 Кунгур — железнодорожная станция Свердловской железной дороги (г. Кунгур).

Реки 
 [Сылва, Ирень и Шаква] — реки в России (Пермский край),Сылва правый приток реки Камы(бассейн реки Кама).

Культура 

 Кунгур — другое название стиха Кузи УО «Благодать».